BM2 ou BM-2 peut faire référence à : 
 Bartel BM-2, un avion biplan polonais de l'entre-deux-guerres, 
 Bataillon de marche n° 2 ou bataillon de marche de l'Oubangui-Chari, une unité militaire française de la Seconde Guerre mondiale,
 Blaster Master 2, un jeu vidéo.
 Bm², une théorie sur les business models